Toponímia:
 Banks (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama 
 Banks (Oregon)
 Illa de Banks, illa àrtica a la regió d'Inuvik, als Territoris del Nord-oest (Canadà)
 Outer Banks, cadena d'illes que cobreixen la meitat de la costa de Carolina del Nord (Estats Units)
 Biografies:
 Banks (cantant) (1988) compositora i cantant estatunidenca 
 Briana Banks (1978, Munic, Alemanya Occidental), model i actriu alemanya de cinema pornogràfic
 Dennis Banks (Reserva Leech Lake, Minnesota, 1932), actor i activista amerindi d'ètnia chippewa
 Edgar James Banks (1866 – 1945), diplomàtic, antiquari i novel·lista
 Elizabeth Banks (Pittsfield, Massachusetts, 1974), actriu estatunidenca 
 Gordon Banks porter de futbol anglès dels anys 60 
 Henry Banks (1913, Anglaterra), pilot estatunidenc de curses automobilístiques criat a Royal Oak, Michigan
 Iain M. Banks (Dunfermline, Fife, 1954-2013), escriptor escocès de ciència-ficció
 Joan Banks (1918 - 1998), actriu estatunidenca
 John Banks (Suffolk, 1944), pilot de motociclisme anglès
 John Banks (Wellington, 1946), polític neozelandès 
 Jonathan Banks (Washington DC, 1947) actor estatunidenc 
 Joseph Banks (Londres, 1743 - 1820), naturalista, explorador i botànic anglès 
 Kary Banks Mullis (Lenoir, EUA, 1944), bioquímic nord-americà guardonat amb el Premi Nobel de Química l'any 1993
 Marcus Banks o Arthur Lemarcus Banks III (1981, Las Vegas, Nevada), jugador de bàsquet estatunidenc
 Tyra Banks (Los Angeles, Califòrnia, 1973), model i presentadora de televisió estatunidenca